El término Dacia puede referirse a:

 Dacia, antiguo territorio de la actual Rumania.
 Dacia, antigua provincia del Imperio romano.
 Dacia, fabricante de automóviles.